La final de la Liga de Campeones de la UEFA 1997-98 se disputó el día 20 de mayo de 1998 en el Amsterdam Arena de Ámsterdam, Países Bajos. Fue la  edición de la final de la competición y los equipos que la disputaron fueron el Real Madrid y la Juventus con resultado de 1-0 para los madridistas, que lograron su ansiada «Séptima» Copa de Europa, tras 32 años sin obtener el título.

Partido

Véase también 
 Liga de Campeones de la UEFA 1999-2000

Filmografía 
 Documental Canal+ (20-4-2008), «Informe Robinson - Rememorando 'La Séptima'» en Plus.es.
 Reportaje UEFA (4-3-2013), «Mijatović y su noche mágica» en UEFA.com.

Referencias

Enlaces externos 
 Final de la Liga de Campeones de 1998 en uefa.com
 Video resumen de la «Final Ámsterdam 1998» (TD-TVE) en rtve.es

1998
Fútbol en 1998
Países Bajos en 1998
Fútbol en España en 1998
Partidos del Real Madrid Club de Fútbol
Competiciones de fútbol en los Países Bajos
Eventos deportivos celebrados en Ámsterdam